Ginásio (escola) — tipo de escola de ensino secundário existente em alguns países e, por analogia, o ensino realizado nestes ginásios
 Ginásio ou academia desportiva — recinto ou área utilizada para o treinamento de alguma prática desportiva
 Arena — local fechado para eventos esportivos ou artísticos

Desambiguação